Козьмодемьяновский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Козьмодемьяновский сельсовет — в Тамбовском районе Амурской области.
 Козьмодемьяновский сельсовет — в Гавриловском районе Тамбовской области.
 Козьмодемьяновский сельсовет — в Первомайском районе Тамбовской области.